Die Handball-Oberliga Sachsen ist im deutschen Männer- und Frauenhandball die vierthöchste Spielklasse. Der Sieger der Staffel steigt in die Regionalliga Mitte auf. Die zwei Absteiger werden in die Verbandsliga eingegliedert. 14 Mannschaften spielen um die Sachsenmeisterschaft und um den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga. Der Tabellenführer nach dem 26. Spieltag ist automatisch Sachsenmeister 2004. Bei den Männern stiegen der SSV Chemnitz-Rottluff und HSV 1923 Pulsnitz aus der Verbandsliga in die Oberliga auf. Absteiger aus der Regionalliga ist HC Einheit Plauen. Sachsenmeister der Männer wurde die HC Dresden.

Tabelle (Männer) 

(A) – Absteiger aus der Regionalliga
(N) – Aufsteiger aus der Verbandsliga

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Handballverbandes Sachsen

2004
Sportveranstaltung in Sachsen
Handballsaison 2003/04